Iracema peut désigner :

Toponyme

Iracema, une municipalité de l'État du Roraima ;
 Iracema, une municipalité de l'État du Ceará ;
 Iracema do Oeste, une municipalité de l'État du Ceará ;
 le rio Iracema, un cours d'eau de l'État de Santa Catarina.

Biologie 
 Iracema, un genre de poisson électrique du Brésil.

Patronyme
 Iracema de Alencar, une actrice brésilienne.

Cinéma
 Iracema, un film brésilien de 1917
 Iracema, un film brésilien de 1949
 Iracema, film brésilien de Jorge Bodansky, sorti en 1975

Littérature
 Iracema, la légende du Ceara, un roman du  de José de Alencar.
 Iracema, le personnage qui donne son nom au roman de José de Alencar.

Homonymie de toponyme